CPAN (аббр. от  — «всеобъемлющая сеть архивов Perl») — архив документации и программного обеспечения, написанного на языке программирования Perl.

Модули Perl 

Как и во многих языках программирования, в языке Perl имеются механизмы для использования внешних библиотек, то есть файлов, содержащих процедуры на языке Perl, которые используются несколькими программами. В языке Perl принято называть такие библиотеки модулями (). Обычно модули Perl устанавливаются в один (или несколько) каталогов, путь к которым закладывается в интерпретатор языка Perl на этапе компиляции интерпретатора; в Unix-подобных операционных системах, поиск модулей происходит в каталогах /usr/lib/perl5, /usr/local/lib/perl5 и некоторых их подкаталогах.

Perl содержит набор базовых модулей (). Некоторые из них предназначены для выполнения вспомогательных задач, например, модуль ExtUtils::MakeMaker используется для сборки и установки других модулей; другие модули, такие как CGI.pm, имеют более широкое применение. И хотя возможности набора базовых модулей довольно обширны, авторы языка Perl и не предполагают, что этот набор сможет удовлетворить потребности всех и каждого.

См. также 

 CTAN
 RubyGems

Ссылки 
 cpan.org

Perl
Модули Perl